Borodin kan syfta på: 

 kompositörern Aleksandr Borodin
 politikern Michail Borodin